Nerophis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque 1810. Nerophis ingår i familjen kantnålsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kantnålsfiskar
Nerophis